Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 – lista państw, reprezentowanych przez narodowe komitety olimpijskie, które wysłały przynajmniej jednego sportowca na XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2002 roku w Salt Lake City.

W igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City wystąpili sportowcy z 77 państw. Najliczniej reprezentowanym kontynentem była Europa (38 państw), kolejnymi według liczby państw uczestniczących były: Azja (21 państw), Ameryka Północna (8 państw), Ameryka Południowa (4 państwa) oraz Afryka i Australia i Oceania (po 3 państwa). Wśród państw uczestniczących były kraje debiutujące w zimowych igrzyskach olimpijskich: Hongkong, Kamerun, Tajlandia i Tadżykistan.

Pod względem liczby uczestników najliczniejszą reprezentację wystawiły Stany Zjednoczone, w barwach których zaprezentowało się 202 sportowców (87 kobiet i 115 mężczyzn). Stany Zjednoczone jako jedyne wystawiły swoich sportowców we wszystkich 78 konkurencjach.

W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Norwegii, w dorobku której znalazło się 25 medali (13 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych). Najwięcej medali wszystkich kolorów zdobyli z kolei reprezentanci Niemiec – 36. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął norweski biathlonista Ole Einar Bjørndalen, który zdobył cztery złote medale.

Liczebność reprezentacji 

Najliczniejszą reprezentację na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City wystawiły Stany Zjednoczone – w zawodach olimpijskich wzięło udział 202 sportowców (87 kobiet i 115 mężczyzn). Była to jedyna reprezentacja licząca powyżej 200 sportowców. Amerykanie mieli przynajmniej jednego reprezentanta we wszystkich piętnastu dyscyplinach sportowych i we wszystkich 78 konkurencjach olimpijskich. Kolejnymi reprezentacjami pod względem liczebności były: Niemcy (157 sportowców), Rosja (151) i Kanada (150). Poza Stanami Zjednoczonymi przynajmniej jednego reprezentanta w każdej dyscyplinie w Salt Lake City wystawiły Rosja i Francja.

Ogółem do zawodów przystąpiło 2399 sportowców z 77 państw (dla porównania, podczas poprzednich zimowych igrzysk, w 1998 roku w Nagano do zawodów przystąpiło 2180 sportowców reprezentujących 72 narodowe komitety olimpijskie). Dziewięć reprezentacji liczyło ponad 100 sportowców, a siedemnaście przynajmniej 50 sportowców. Dwanaście państw wystawiło tylko jednego swojego reprezentanta.

W tabeli przedstawiono zestawienie państw według liczby uczestników zawodów olimpijskich w Salt Lake City. Uwzględniono tylko tych sportowców, którzy wzięli udział w zawodach (zostali zgłoszeni do startu w swojej konkurencji). Pominięto zatem zawodników rezerwowych, kontuzjowanych i tych, którzy wycofali się ze startu przed rozpoczęciem zawodów. Wskazano również, poza numerem porządkowym dla kolejności alfabetycznej, numerację według kolejności wejścia na stadion podczas ceremonii otwarcia igrzysk, a także liczbę dyscyplin i konkurencji, w których wskazany kraj był reprezentowany.

Udział reprezentacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych 
W ramach igrzysk w Salt Lake City przeprowadzono 78 konkurencji w 15 dyscyplinach sportowych. Po 54 latach przerwy przeprowadzono zawody olimpijskie w skeletonie. Ponadto, w Salt Lake City rozegrano o dziesięć konkurencji olimpijskich więcej niż na igrzyskach w Nagano.

Najwięcej konkurencji – dwanaście – przeprowadzono w biegach narciarskich, po dziesięć finałów odbyło się w narciarstwie alpejskim i łyżwiarstwie szybkim, a po osiem w biathlonie i short tracku. W kalendarzu znalazły się dwie dyscypliny zespołowe – curling i hokej na lodzie, w obu przeprowadzono turnieje kobiet i mężczyzn. Najwięcej państw – 51 – wystawiło swoich reprezentantów w narciarstwie alpejskim, a po 34 państwa były reprezentowane w biegach narciarskich i biathlonie.

W tabeli zaprezentowano zestawienie państw według liczby reprezentantów w poszczególnych dyscyplinach sportowych na igrzyskach w Salt Lake City. Uwzględniono tylko sportowców, którzy wystąpili w zawodach (bądź zostali zgłoszeni do startu). Pominięto zatem zawodników rezerwowych, kontuzjowanych i tych, którzy wycofali się ze startu przed rozpoczęciem zawodów. Siedmioro sportowców wystąpiło na tych igrzyskach w dwóch różnych dyscyplinach, co opatrzono stosownymi przypisami. W tabeli ujęto również reprezentację Portoryko, której członkowie wycofali się z igrzysk przed przystąpieniem do zawodów olimpijskich.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych reprezentacji 

Na igrzyskach w Salt Lake City medalistami zostali sportowcy z 24 państw, z których reprezentanci 18 państw zdobyli przynajmniej jeden złoty medal olimpijski. Zwycięzcą klasyfikacji medalowej, z trzynastoma złotymi, pięcioma srebrnymi i siedmioma brązowymi medalami, została reprezentacja Norwegii. Norwegowie wyrównali rekord trzynastu zdobytych złotych medali podczas jednej edycji zimowych igrzysk (wcześniej dokonali tego sportowcy ze Związku Radzieckiego na igrzyskach w Innsbrucku w 1976 roku. Rekord pod względem liczby wszystkich zdobytych medali poprawili natomiast reprezentanci Niemcy, którzy w tabeli medalowej zajęli drugie miejsce (za sprawą dwunastu złotych medali), ale zdobyli łącznie 36 medali, co było nowym rekordem zimowych igrzysk olimpijskich. Najbardziej utytułowanym zawodnikiem igrzysk był norweski biathlonista Ole Einar Bjørndalen, który zdobył cztery złote medale. Ogółem przynajmniej dwukrotnymi medalistami igrzysk zostało 55 sportowców, spośród których 31 zdobyło co najmniej jeden złoty medal.

W tabeli przedstawiono państwa uczestniczące w igrzyskach w Salt Lake City wraz z liczbą zdobytych medali oraz nazwiskami sportowców, którzy dla danej reprezentacji uzyskali najlepszy rezultat. W przypadku państw, które zdobyły co najmniej jeden medal, był to sportowiec, który zdobył najwięcej medali olimpijskich. W pozostałych przypadkach wskazano sportowca, który zajął najwyższe miejsce spośród wszystkich startujących w danej reprezentacji.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!